Berendt är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Hermann Berendt (1817–1878), tysk mayaforskare
 Georg Carl Berendt (1790–1850), tysk läkare, paleontolog och bärnstenforskare
 Gottlieb Berendt (1836–1920), tysk geolog
 Nicolai Berendt (1826–1889), dansk pianist och kompositör

Tyska efternamn